Frecăței ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Frecăței (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Frecăței (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea

 Frecăței (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea